Queer as Folk – serie televisiva britannica del 1999-2000
Queer as Folk – serie televisiva statunitense del 2000-2005
Queer as Folk – serie televisiva statunitense del 2022